Wiesenberg ist der Ortsname

in Deutschland:
 Wiesenberg (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising, Bayern
 Wiesenberg (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wiesenberg (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern

in Österreich:
 Wiesenberg (Gemeinde Taiskirchen), Ortschaft von Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Wiesenberg (Gemeinde Seeham), Ortsteil von Seeham, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Wiesenberg  (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Wiesenberg (Gemeinde Riegersburg), Ortschaft in der Gemeinde Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark 

in der Schweiz:
 Wiesenberg (Dallenwil), ein Ortsteil der Gemeinde Dallenwil

in Polen:
 Dalkowo (Biały Bór) (Wiesenberg, Kreis Schlochau/Pommern)
 Lakoszow (Wiesenberg, Kreis Jauer/Schlesien)
 Węgierskie (Potęgowo) (Wiesenberg, bis 1937 Vangerske, Kreis Stolp/Pommern)

in Tschechien:
 Loučná nad Desnou (Wiesenberg, Kreis Mährisch Schönberg/Mähren)

in Ukraine:
 Wiesenberg, eine Kolonie in Galizien, siehe Merwytschi

Wiesenberg ist der Name von
Henrik Galeen (1881–1949), gebürtig Heinrich Wiesenberg, Drehbuchautor, Regisseur und Filmschauspieler.
Noam Wiesenberg, israelischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Wiesberg
 Wieseberg
 Wisenberg